Die Streethockey-Weltmeisterschaft 2007 war die 7. Weltmeisterschaft und wurde in der Deutschland ausgetragen. Der Sieger Kanada schlug Tschechien 5:0.

A-Pool

Gruppe A

Gruppe B

B-Pool

Gruppe C

Gruppe D

Play-off

Viertelfinal-Qualifikation

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 World Cups Senior Men

2007
Sportveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Deutschland